Het BDO Junior hockey Wereldkampioenschap Vrouwen 2009, voor vrouwen tot en met 21 jaar, werd van 3 augustus tot en met 16 augustus 2009 in Boston, Verenigde Staten gehouden.

Toernooi-indeling 
Via regionale voorronden plaatsten 16 landen zich voor het eindtoernooi. De 16 deelnemende landen speelden in de eerste ronde in vier poules (A t/m D) onderlinge wedstrijden. De drie sterkste landen uit elke poule gingen door naar de medailleronde. In de medailleronde speelden de twaalf overblijvende landen in twee poules (E en F) onderlinge wedstrijden. De nummers 1 en 2 uit deze poules speelden kruisfinales om te bepalen welke twee landen de finale speelden. De verliezend halvefinalisten speelden een troostfinale.

De vier landen die in de eerste ronde afvielen speelden in een verliezerspoule G onderlinge wedstrijden. Ook werden er nog wedstrijden gespeeld om de uiteindelijke rangschikking voor de plaatsen 5 tot en met 16 te bepalen.

Eerste ronde

Poule A 

 Door naar de medailleronde

Poule B 

 Door naar de medailleronde

Poule C 

 Door naar de medailleronde

Poule D 

 Door naar de medailleronde

Medaillepoules

Poule E 

 Door naar de halve finales

Poule F 

 Door naar de halve finales

Verliezerspoule

Poule G

Eindronde

Einduitslag 

Hockey in 2009
Junioren 2009 vrouwen
Hockey in de Verenigde Staten
Handbal
Sport in Boston